Legitten ist ein deutscher Ortsname:
 Legitten, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Pobedino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Adlig Legitten, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Turgenewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Groß Legitten, Kreis Labiau, Ostpreußen, ab 1946: Mordowskoje, jetzt: Turgenewo (Kaliningrad) (wie oben)